Boedelverdeling
Inkomensverdeling
Kansverdeling
Winstverdeling
Zetelverdeling